Пљешевица може да се односи на:

 Пљешевица (Лика), планина у Лици, на граници Лике и Поуња
 Пљешевица (Велебит), планински гребен на Велебиту, висок 1.653 метара

или

 Пљешевица (Рогатица), насеље у општини Рогатица, Република Српска, БиХ